THV steht für:
 Taille-Hüft-Verhältnis
 Technische Hilfe auf Verkehrswegen, Einsatzoption des Technischen Hilfswerks
 Technische Hausverwaltung bzw. Technischer Hausverwalter, eine Art Hausmeister
 Thüringer Handball-Verband
 York Airport (Pennsylvania) (IATA-Code), Flughafen von York (Pennsylvania), Pennsylvania

thv steht für:
 Tamahaq (ISO-639-3-Code), nördlicher Dialekt des Tuareg (Sprache)

Abkürzung